Зали́в Ве́рности () — залив на севере лунного Моря Паров. Граничит с лунными Апеннинами.

Селенографические координаты , диаметр около 71 км.

Примечания